Il doppio del BGL Luxembourg Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Stephanie Vogt e Yanina Wickmayer erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Timea Bacsinszky e Kristina Barrois hanno sconfitto in finale Lucie Hradecká e Barbora Krejčíková per 3–6, 6–4, [10–4].

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues /  Sílvia Soler Espinosa (semifinale)
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 
  Lucie Hradecká /  Barbora Krejčíková (finale)
  Mona Barthel /  Mandy Minella (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BGL Luxembourg Open 2014
WTA Tour 2014